

Хотімля — річка в Харківській області, ліва притока Сіверського Дінця.
 Хотімля — село, Вовчанський район, Харківська область.

Хотімля — присілок, Давлекановський район, Башкортостан